Maxilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Maxilly-sur-Saône, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Maxilly-sur-Léman, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,